Луций Фурий Медуллин (; V—IV века до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, семь раз избиравшийся военным трибуном с консульской властью (407, 405, 398, 397, 395, 394 и 391 годы до н. э.). 

В 407 году Луций Фурий был одним из четырёх военных трибунов, которые не оказали своевременную помощь городу Верругина; в результате вольски смогли взять город и перебить его защитников. В 405 году до н. э. Луций Фурий был одним из шести военных трибунов, начавших осаду Вейй.

Остальные пять трибунских сроков Луций Фурий был так же членом коллегии из шести военных трибунов. Дважды его коллегой был сородич, Марк Фурий Камилл.

Примечания 

Фурии